Хумбан-никаш:

 Хумбан-никаш — царь Элама, правил приблизительно в 742 — 717 годах до н. э.
 Хумбан-никаш II — царь Элама, правил приблизительно в 653 — 651 годах до н. э.